Велос () — испанская фамилия. Известные носители:

 Авельян Велос, Элисабет (род. 1960) — венесуэло-американский кинопродюсер.
 Барметтлер Велос, Хайнц (род. 1987) — доминиканский футболист, защитник.

См. также 
 Велос — эсминец, бывший USS Charrette (DD-581), эсминец типа «Флетчер», корабль передан ВМФ Греции в 1959 году.
 Велос I — эскадренный миноносец греческого флота начала 20-го века.